Formazioni delle squadre di pallavolo partecipanti alla stagione 2013-2014 del V.Premier League giapponese.

















Note

Collegamenti esterni

Formazioni di V.Premier League giapponese di pallavolo maschile
Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014